Creve Coeur (Illinois)
 Creve Coeur (Missouri)
 Creve Coeur Township